A 2014. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 20 km-es egyéni indításos versenyszámát február 13-án rendezték. A verseny helyi idő szerint 18 órakor, magyar idő szerint 15 órakor kezdődött. Az aranyérmet a francia Martin Fourcade nyerte. A Magyarországot képviselő Gombos Károly a 88. helyen végzett.

A verseny alatt négyszer érintették a céllövőállásokat, minden egyes alkalommal öt célpontot kellett eltalálni, rontott lövés után egy büntetőpercet írtak hozzá a versenyzők időeredményéhez. A lövéseket fekvő, álló, fekvő majd pedig megint álló helyzetből kellett leadni.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F200